Margarita de Austria-Toscana (3 de octubre de 1881-30 de abril de 1965) fue miembro de la rama Toscana de la Casa de Habsburgo-Lorena.

Vida 
Tercera mujer y la séptima de los diez hijos del Gran Duque Fernando IV de Toscana y su segunda esposa, la princesa Alicia de Borbón-Parma. Su padre fue el último Gran Duque de la Toscana, ya en 1860 fue anexionado al Reino de Italia, debido a esto la familia vivía en Austria, a veces en Lindau, pero principalmente en Salzburgo donde Margarita pasó su infancia y juventud. Nunca se casó ni tuvo hijos, al igual que sus dos hermanas menores.

Al morir su padre el 17 de enero de 1908 en Salzburgo, su madre viuda Alicia con sus tres hijas Margarita, Germana e Inés, se instalaron en Schwertberg en la Alta Austria en 1918, tras el final de la Primera Guerra Mundial y el final del Imperio. En 1919 para permanecer en Austria, las hermanas hicieron una declaración de renuncia a sus derechos dinasticos. Permanecieron junto a su madre hasta la muerte de está en 1935, tras lo cuál vivieron solas, aunque pasaban largas temporadas junto a su sobrino Godofredo y su familia.

Margarita sobrevivió a casi todos sus hermanos y murió en el castillo de Schwertberg el 30 de abril de 1965. Fue enterrada inicialmente junto a su madre y hermanas en el cementerio de la localidad, pero en 2008 los cuerpos de las cuatro fueron trasladadas a San Gilgen.

Austríacos